Nizza di Sicilia — comuna italiana da Sicília
 Nizza Monferrato — comuna italiana do Piemonte
 Ponte Nizza — comuna italiana da Lombardia
 Val di Nizza — comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos